De European Darts Trophy 2018 was de laatste van dertien Europese Tour evenementen van de PDC Pro Tour 2018. Het toernooi werd gehouden van 12 tot en met 14 oktober in de Lokhalle, Göttingen, Duitsland.

Het toernooi werd gewonnen door Michael van Gerwen die in de finale James Wade versloeg met 8-3.

Prijzengeld 
Het totale prijzengeld voor elk European Tour evenement bedroeg ook dit jaar £135,000.

Het prijzengeld telt mee voor de PDC Order of Merit, de Pro Tour Order of Merit en de European Tour Order of Merit. Maar als een geplaatste (top 16) speler in de tweede ronde wordt uitgeschakeld krijgt hij wel het prijzengeld van £2,000, maar telt dat NIET mee voor de Orders of Merit, zelfs niet voor de European Tour Order of Merit.

Gekwalificeerde spelers
De 48 gekwalificeerde spelers bestaan uit de top 16 van de PDC Pro Tour Order of Merit op 12 september 2018. Deze 16 spelers waren direct geplaatst voor de tweede ronde. De overige 32 plaatsen gingen naar de spelers van vijf kwalificatie evenementen - 18 naar de UK Qualifier van 27 september in Dublin, acht naar de West/South European Qualifier van 13 september, vier naar de Host Nation Qualifier van 11 oktober, één naar de winnaar van de Nordic & Baltic Qualifier van 11 augustus (2018-13) en een van de East European Qualifier van 26 augustus (2018-13).

Mensur Suljović (6) en Adrian Lewis (7) waren niet aanwezig, daarom werden de hoogstgeplaatste Qualifiers Mervyn King en Stephen Bunting als vijftiende en zestiende geplaatst. Zodoende konden twee Host Nation Qualifiers extra meedoen.

Schema

Dartswedstrijd in Duitsland
Darts in 2018
PDC Pro Tour
Sport in Göttingen
Sportevenement in Nedersaksen